Балты:

 Балты — народы индоевропейского происхождения, носители балтийских языков.
 Балты — королевская династия, представители которой правили вестготами в IV—VI веках.